Schulstraße 10 steht für:

 Schulstraße 10 (Quedlinburg)
 Schulstraße 10 (Bad Suderode)